Brouillet steht für:

 Brouillet, eine französische Gemeinde im Département Marne

Brouillet ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Brouillet (1915/1916–2010), kanadischer Mediziner
 Jean-Claude Brouillet (1925–2016), französischer Pilot, Widerstandskämpfer und Schriftsteller 
 Lalie Brouillet (* 2000), französische Handball- und Beachhandballspielerin